Унита́рное госуда́рство (от  «единство») — форма государственного устройства, при которой государство не имеет в своём составе каких-либо государственных образований, обладающих элементами суверенности, а составляющие его административно-территориальные единицы (области, края, районы, губернии и тому подобное) подчиняются единым центральным органам власти.

На территории унитарного государства, как правило, действует единая конституция и существуют единые законодательные, судебные, денежные и налоговые системы. Большинство государств мира имеют унитарную форму государственного устройства. Такая форма особенно характерна для небольших стран, в которых нет множества различающихся регионов. Впрочем, существуют и крупные унитарные государства, например Китай, Казахстан, Монголия, Алжир.

Типология унитарных государств

По признаку централизации 
Среди унитарных государств по признаку централизации выделяют государства следующих типов:
 Централизованные унитарные государства, в которых региональные органы возглавляются должностными лицами, назначаемыми из центра: Нидерланды, Казахстан, Узбекистан и другие.
 Децентрализованные унитарные государства, в которых региональные органы формируются независимо от центральных: Великобритания, Новая Зеландия, Япония, Индонезия, Испания, Италия и другие.
 Относительно децентрализованные унитарные государства, сочетающие местное самоуправление и централизованное государственное управление, проявляющееся в центральном административном контроле за деятельностью органов местного самоуправления.

По признаку автономии 
Унитарные государства также разделяют по наличию автономий в их составе:
 Простые унитарные государства, которые либо вообще не имеют административно-территориального деления в силу их малой площади (например, Мальта, Бахрейн, Монако, Науру), либо делятся только на равнозначные административно-территориальные единицы (например, Алжир, Колумбия, Польша, Франция). При этом административно-территориальное деление может быть двух-, трёх-, и даже четырёхуровневым.
 Сложные унитарные государства, имеющие в своем составе одну или несколько автономий (например, Нахичеванская Автономная Республика в Азербайджане; Фарерские острова и Гренландия в составе Дании; Испания; автономные районы в Китае; Автономная Республика Крым на Украине), имеющих некоторые атрибуты собственной государственности.
 Национально-территориальная автономия — определённая часть унитарного государства в месте компактного проживания какой-либо народности, сложившаяся в силу исторических, географических или иных особенностей, которой передано право самостоятельно решать часть вопросов государственной важности. Например, возможность формирования своих высших органов власти, принимать свои законодательные акты, вводить национальный язык наравне с государственным (Дания, Азербайджан, Франция, Китай).
 Экстерриториальная автономия — право самостоятельно решать часть вопросов государственной важности предоставлено этническим меньшинствам (например, в Словении таким правом пользуются итальянское и венгерское меньшинства, в Северной Македонии — албанское).

 Некоторые учёные выделяют отдельно также и так называемые регионалистские государства (Испания, Италия, Шри-Ланка, Папуа-Новая Гвинея) ввиду того, что они целиком состоят из автономных образований и фактически эволюционируют в федерацию.

См. также 
 Федерация
 Конфедерация

Примечания

Литература 
 
 

Формы государственного устройства